Михайловичі — ландшафтний заказник місцевого значення в Житомирській області;
 Михайловичі — пасажирський залізничний зупинний пункт Львівської дирекції Львівської залізниці.